Şanal ist der Familienname folgender Personen:

 Vahap Şanal (* 1998), türkischer Schachspieler
 Ziya Şanal (* 1956), türkischer Bauingenieur und Gründungsrektor der Deutsch-Türkischen Universität in Istanbul